William Congreve to:
 William Congreve (1670-1729) – angielski dramaturg i poeta
 William Congreve (1772-1828) – angielski wynalazca, pionier badań nad rakietami